DRB steht für:

 DRB Sports Cars, australischer Sportwagenhersteller
 DRB-HICOM, malaysischer Automobilhersteller

DRB steht als Abkürzung für:

 Bahnhof Radebeul Ost (DS-100-Code)
 DB Regio Bus Bayern
 Defence Research Board, siehe Defence Research and Development Canada
 Derby Airport (Australia) (IATA-Code)
 Deutsche Rentenversicherung Bund
 Deutsche Reichsbahn (1920–1945) (zwischen 1937 und 1945)
 Deutscher Radfahrer-Bund
 Deutscher Richterbund
 Deutscher Ringer-Bund
 Deutscher Rollsport-Bund, siehe Deutscher Rollsport und Inline-Verband

DRb steht für:

 Distributed Ruby, Prozesskommunikation zwischen Ruby-Programmen, siehe Ruby (Programmiersprache)

drb steht für:

 Dair (Sprache) (ISO-639-3-Sprachcode), siehe Nubische Sprachen

DRB